Champions Challenge (golf), een voormalig golftoernooi in Nederland
 Champions Challenge (hockey), een internationaal hockeytoernooi
 Champions Challenge (tennis), of Watsons Water Champions Challenge, tennistoernooi dat sinds 2010 verderging onder de naam Hong Kong Tennis Classic